

Histoire 

 Édit de Fontainebleau (1540) signé par le roi François  le  en répression contre les réformés après l'Affaire des Placards.
 Édit de Fontainebleau (1554) signé par Henri II en 1554. Il établit le parlement de Bretagne.
 Édit de Fontainebleau (1599) signé par Henri IV rétablit le culte catholique public dans huit localités du diocèse de Lescar et dans quatre de celui d'Oloron. Henri IV ne rétablit le culte catholique dans tout le Béarn qu'en 1605.
 Édit de Fontainebleau (1685) signé par Louis XIV le . Il révoque l’édit de Nantes.

Pages d’homonymie connexes 

 Conférence de Fontainebleau
 Traité de Fontainebleau